Donkin ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Donkin (1768–1855), englischer Ingenieur und Erfinder.
 Horatio Bryan Donkin (1845–1927), englischer Arzt, seit 1911 Sir
 John Donkin (1802–1854), englischer Ingenieur 
 John C. Donkin (* 1961), US-amerikanischer Filmproduzent
 Phil Donkin (* 1980), britischer Jazzmusiker
 Robin Donkin (Robin Arthur Donkin; 1928–2006), englischer Historiker und Geograph
 William Fishburn Donkin (1814–1869), Astronom und Mathematiker; Savilian Professor of Astronomy an der University of Oxford